Aurèle est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Aurèle est un prénom masculin  d'origine latine, dérivé d'Aurelius, lui-même issu du mot aureolus (« couvert d'or »).

Aurèle peut être aussi un patronyme.

Saints et bienheureux chrétiens 
Par ordre chronologique du décès :
 Aurèle de Carthage (?-v. 430), évêque de Carthage, ami de saint Augustin ; fêté localement le 20 juillet.
 Aurèle de Milan (mort à Milan le ), évêque d'origine arménienne
 Aurèle du Puy  (?-v. 595), ou Aurelius, évêque du Puy-en-Velay ; fêté le 12 novembre. 
 Aurèle (?-852) avec sa femme Nathalie, ainsi que Felix et sa femme Liliose (Liliane) et le diacre palestinien Georges, tous martyrs à Cordoue sous le calife Abderrahmân II ; fêtés le 27 juillet. 
 Aurèle-Marie (?-1936), bienheureux Aurelio María (Bienvenu Villalon Acebron), frère des Écoles chrétiennes, martyr à Almeria en Andalousie pendant la guerre civile espagnole ; fêté le 13 septembre.

Dynaste 
 Marc Aurèle (Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus), empereur romain.

Prénom

Références

Voir aussi 
 
 
Prénom masculin
Prénom français